Slovo Objektiv může mít několik významů:

 Objektiv – optika
 Objektiv (lingvistika) – pád v jazycích
 Objektiv (pořad) – pořad v České televizi